Korekyojin (Корэкёдзин, , «этот великан» — название обыгрывает названия групп This Heat и Gentle Giant; встречается также написание «Korekyojinn») — группа прогрессивного рока из Японии. Лидером является барабанщик Тацуя Ёсида, в состав также вошли гитарист «Bondage Fruit» Кидо Нацуки и басист «Ground Zero» Мицуру Насуно.

История и стилистика 
Группа образовалась в июне 1995 года, свой первый альбом выпустила только в 1999 году на лейбле Джона Зорна. Почти все композиции сочинены Ёсидой, вокал отсутствует. Музыка группы импровизационна и виртуозна, сочетает энергичность рок-музыки с непредсказуемостью джаза и авангарда. Диск «Jackson» считается лучшим, выдержанным в стиле «King Crimson» и «Yes», поэтому Ёсида сделал две ремастированных версии 2012 и 2014 года, в последней были переписаны ударные и добавлены полная версия композиции «Kaleidoscope» (10 минут) плюс бонус-трек.

Состав 
 Тацуя Ёсида — ударные 
 Кидо Нацуки — гитара
 Мицуру Насуно — бас-гитара

Дискография 
 1999 — Korekyojin (Tzadik)
 2004 — Arabesque (Magaibutsu)
 2005 — Isotope (live) (Tzadik)
 2006 — Jackson (Magaibutsu)
 2009 — Swan Dive (Magaibutsu)
 2011 — Tundra (Magaibutsu)
 2011 — Korekyojinn with Tsuboy Akihisa — Doldrums (Magaibutsu)
 2015 — Fall Line (Magaibutsu)
 2017 — Kaleidoscope (Magaibutsu)
 2021 — Mesopotamia (Magaibutsu)

См. также 
 Koenji Hyakkei
 Ruins

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Magaibutsu
 Korekyojin на сайте Prog Archives

Экспериментальная музыка
Группы прогрессивного рока
Рок-группы Японии
Группы авант-прога
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Исполнители Tzadik Records